Bitwa o Kismaju (2008)
 Bitwa o Kismaju (2012)

Zobacz też